Александр Иванович Болдырев:
 Болдырев, Александр Иванович — советский инженер аэродинамики МАИ.
 Болдырев, Александр Иванович — советский и американский химик
 Болдырев, Александр Иванович (1923—1999) — Герой Советского Союза.